Green Light pode referir-se a:

 Greenlight (serviço), serviço de fibra óptica de Internet.

Cinema e televisão 
Green Light (filme de 1937), filme americano de 1937, protagonizado por Errol Flynn;
Green Light (filme de 2002), filme turco de 2002, escrito e dirigido por Faruk Aksoy.

Literatura 
Green Light (romance), um romance de 1935 por Lloyd C. Douglas

Música 
Green Light (álbum de Bonnie Raitt), álbum de 1982;
Green Light (álbum de Cliff Richard), álbum de 1978;
"Green Light" (canção de Beyoncé Knowles), canção de 2006 por Beyoncé;
"Green Light" (canção de John Legend), canção de 2008 por John Legend e André 3000;
Greenlight (álbum de Bow Wow), uma mixtape de 2009;
"Green Light" (canção de Roll Deep), canção de 2010 por Roll Deep.
Green Light (canção de Lorde), canção de 2017 por Lorde;
"Green Light", canção por Sonic Youth, do álbum de 1986, Evol;

Ver também 
Red Light

Desambiguações de artes